O Grande Prémio da Espanha de 2005 foi uma corrida de MotoGP que aconteceu em 10 de Abril de 2005.
 Corrida: 10 de Abril de 2005
 Número de voltas: 
 Tamanho da pista: 
 Distância total:

MotoGP

250 cc

125 cc

Ver também 
 Grande Prémio da Espanha de MotoGP
 Temporada de MotoGP de 2005

Ligações externas
 Site oficial da prova

Espanha
2005
Desporto na Espanha em 2005